Pseudobatrachus est le nom scientifique de deux genres d'animaux différents :
 Pseudobatrachus Castelnau, 1875, synonyme de Batrachomoeus Ogilby, 1908, un genre de poissons
 Pseudobatrachus Peters, 1873, synonyme de Telmatobius Wiegmann, 1834, un genre d'amphibiens

Espèces 
D'après WoRMS
 Pseudobatrachus dahli Rendahl, 1922, synonyme de Batrachomoeus dahli (Rendahl, 1922)
 Pseudobatrachus dubius (White, 1790), synonyme de Batrachomoeus dubius (White, 1790)
 Pseudobatrachus eugeneius Fowler, 1937, synonyme de Batrachomoeus trispinosus (Günther, 1861)
 Pseudobatrachus foedus Smith, 1947, synonyme de Austrobatrachus foedus (Smith, 1947)
 Pseudobatrachus striatus Castelnau, 1875, synonyme de Batrachomoeus dubius (White, 1790)

Notes et références 

Homonymie de genre en biologie